

Села:
 Липники — Житомирська область, Коростенський район, Лугинська селищна громада
 Липники — Львівська область, Львівський район, Жовківська міська громада
 Липники — Львівська область, Львівський район, Кам'янка-Бузька міська громада
 Липники — Львівська область, Львівський район, Солонківська сільська громада
 Липники — Львівська область, Яворівський район

Залізниця:
 Липник — зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці 

 Липники — колишнє село, що існувало в гміні Березне Костопільського повіту Волинського воєводства.

Селище:
 Липники — Івано-Франківська область, Коломийський район

Село:
 Липники — , Слуцький район